Sies ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Sies (* 1942), deutscher Mediziner, Biochemiker und Hochschullehrer
 Paul Sies (* 1994), deutscher Schauspieler und Musiker